«Ивердон-Спорт» () — швейцарский футбольный клуб, расположенный в городе Ивердон-ле-Бен. Клуб был основан в 1948 году и большую часть своей истории играл в низших дивизионах Швейцарии, один сезон сыграл в высшем дивизионе Швейцарии — в сезоне 2005/06 занял последнее, 10-е место.

Играет в Первой лиге Промоушен.

Достижения 
 финалист Кубка Швейцарии: 2001

Известные игроки 

  Марко Пантелич
  Давид Это’о
  Марио Гавранович
  Джибриль Сиссе

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 

 
Футбольные клубы Швейцарии